Бромид циркония(IV) — неорганическое соединение, соль металла циркония и бромистоводородной кислоты с формулой ZrBr, бесцветные кристаллы, реагирует с водой.

Получение 

 Реакция брома и порошкообразного циркония:

 Реакция оксида циркония(IV) и брома в присутствии восстановителей:

 Реакция карбида циркония и брома:

Физические свойства 

Бромид циркония(IV) образует бесцветные кристаллы 
кубической сингонии, параметры ячейки a = 1,095 нм.

В воде подвергается полному гидролизу.
Растворяется в этаноле и диэтиловом эфире.

Химические свойства 

 Реагирует с водой:

Литература 
 
 
 

циркония